Бро́ды () — село в Ратновском районе Волынской области, Украина.

Код КОАТУУ — 0724281802. Население по переписи 2001 года составляет 1255 человек. Почтовый индекс — 44132. Телефонный код — 3366. Занимает площадь 4,87 км².

Адрес местного совета 
44130, Волынская область, Ратновский р-н, с.Горнякы

История 
В 1906 году хутор Горниковского волости Ковельського уезда Волынской губернии. Расстояние от уездного города — 59 верст, от волости — 5. Дворов — 23, жителей — 87.

Население 
Согласно переписи УСCР 1989 года численность наличного населения села составила 1219 человек, из которых 593 мужчины и 626 женщин.

Согласно переписи населения Украины 2001 года в селе проживало 1253 человека.

Язык 
Распределение населения по родному языку по данным переписи 2001 года:

Примечания

Ссылки 
 Броды на сайте Верховной рады Украины 
 Погода в селі Броди   

Населённые пункты Ратновского района